Парламентские выборы в Финляндии (1909) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1—2 мая 1909 года.

Результаты выборов

Литература 
  — УДК 321

2
1909 год в Финляндии
Финляндия
1909
Великое княжество Финляндское